leszczyna – gatunek krzewu lub drzewa

5 miejscowości w Polsce: 
 Leszczyna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja 
 Leszczyna – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów 
 Leszczyna – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana 
 Leszczyna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Leszczyna – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk